AFW steht für:
 Africa World Airlines (ICAO-Code), ghanaische Fluggesellschaft
 Allgemeine Fahrzeug Werke, deutscher Motorradhersteller
 Fort Worth Alliance Airport (IATA-Code), Flughafen von Fort Worth in Texas, USA

AfW steht für:
 Arbeitskreis für Wehrforschung
 AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung, Berufsverband und Lobbyorganisation für Finanzdienstleister

Abkürzung